Khomārtāj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khomārtāj (ort i Iran), Kermanshah, 
 Khomār Tāj, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar